Бранко Миклавц (Љубљана, 13. фебруар 1922 — Љубљана, 7. октобар 2011) је био југословенски и словеначки  филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Балада о труби и облаку  || Тоне
|-
| 1961. || Игре на скелама  || Гост на вечери
|-
| 1964. || Не плачи, Петре  || Партизан
|-
| 1966. || Амандус  || Лопов
|-
| 1967. || Прича које нема  || /
|-
| 1969. || Седмина   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1974. || Страх  || /
|-
| 1975. || Између страха и дужности  || /
|-
| 1977. || Марија  ТВ серија || /
|-
| 1979. || Драга моја Иза  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Расељено лице  || /
|-
| 1982. || Десети брат  || Свештеник
|-
| 1987. || -{Fortunes of War}- ТВ мини серија || Герман Рефугее
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 2011.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани